Турнір з хокею серед чоловіків і жінок на XXV зимовій Універсіаді пройшов з 27 січня по 6 лютого у турецькому місті Ерзурум. Переможцем серед чоловіків стала збірна Росії, а серед жінок — збірна Канади.

Чоловічий турнір

Попередній раунд 
У чоловічому турнірі взяло участь 12 команд. У попередньому раунді команди були розділені на 3 групи по чотири команди. У чвертьфінал пройшли команди, що зайняли перше та друге місця у групі, а також дві команди на третьому місці з найкращим результатом.

Група A 

Вказано місцевий час (UTC+2).

Група B 

Вказано місцевий час (UTC+2).

Група C 

Вказано місцевий час (UTC+2).

Поєдинки за 9-12 місця 
Вказано місцевий час (UTC+2).

Поєдинок за 11 місце

Поєдинок за 9 місце

Плей-оф 

Вказано місцевий час (UTC+2).

Чвертьфінали

Поєдинки з 5-8 місце

Поєдинок за 7 місце

Поєдинок за 5 місце

Півфінали

Поєдинок за бронзу

Фінал

Підсумкова таблиця

Найкращі гравці 

Джерело:

Жіночий турнір

Попередній раунд 
У жіночому турнірі взяло участь 6 команд. У попередньому раунді всі команди змагались у єдиній групі. У півфінал пройшли чотири найкращих команди

Вказано місцевий час (UTC+2).

Плей-оф 

Вказано місцевий час (UTC+2).

Півфінали

Поєдинок за 5 місце

Поєдинок за 3 місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Найкращі гравці 

Джерело:fisu.net

Медалісти

Примітки 

Зимова Універсіада 2011
2011 у хокеї з шайбою